Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, une des six grandes compagnies ferroviaires françaises avant la création de la SNCF en 1938.
 Paris Orléans, holding issue de la compagnie ferroviaire, recentrée sur les activités bancaires et le capital investissement.